« Nuit bleue », une nuit marquée par de nombreux attentats ;
 « Nuit bleue radiophonique », ou nuit d’entrée en vigueur des autorisations (NEVA), une nuit au cours de laquelle les fréquences des radios sont remaniées dans une région ;
 Nuit bleue, un festival de musique électronique à la saline royale d'Arc-et-Senans
 Nuit bleue, film réalisé par Ange Leccia sorti en 2011 ;
 Blaue Nacht, une fête à Nuremberg.